Kishont ist:
zeitweilig geführtes Pseudonym von Ephraim Kishon
der Name eines ehemaligen ungarischen Komitats, siehe Komitat Gemer und Kleinhont